Барашек:

 Барашек — то же, что и баран, обиходное название мужской особи домашней овцы (Ovis aries).
 Барашек — пенный гребень ветровой волны.
 Барашек (блюдо) — съедобное украшение пасхального стола.
 Барашек — мультипликационный фильм 1990 года, созданный на киностудии «Союзмультфильм». Входит в состав 20-го выпуска детского мультипликационного журнала «Весёлая карусель».
 Барашек — пятиминутный мультфильм 2003 года, созданный компанией Pixar.
 Барашек — река в России, протекает в Алтайском крае.
 Барашек — посёлок, Рыльский район, Курская область, Россия.
 Барашек () — гайка с плоскими «рожками» для закручивания пальцами.

Примечания